Valencia Open 500 2013 — 19-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2013 году турнир прошёл с 21 по 27 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Давид Феррер (тогдашняя 3-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Южный выигрывает 2й одиночный титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Феррер сыграл свой 8й одиночный финал в сезоне и 41й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Представитель России выигрывает турнир в 3й раз. До этого в 2000 году побеждал Марат Сафин и в 2005 — Игорь Андреев.

Парный разряд

Факты 
 Пейя выигрывает 5й парный титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает 6й парный титул в сезоне и 16й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пейя и Соарес защитили свой прошлогодний титул

См. также 
 Valencia Open 500

 Мировой тур ATP 2013

 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Октябрь 2013 года
2013